Седрал има више значења:

 Седрал
 Седрал, Ла Ескоба (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Општина Седрал (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Седрал (Седрал, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Седрал (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Седрал (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Седрал (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику